Grote mosboorder
 Kleine mosboorder